Schellenberg steht für:

 Schellenberg (Adelsgeschlecht), Adels- und Rittergeschlecht im süddeutschen Raum
 Schellenberg (sächsisches Adelsgeschlecht), Adels- und Rittergeschlecht im sächsischen Raum
 Vittinghoff genannt Schell zu Schellenberg, Adels- und Rittergeschlecht im Ruhrgebiet, siehe Vietinghoff (Adelsgeschlecht)
 Schellenberg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Schellenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Schellenberg, Gemeinde im Fürstentum Liechtenstein

Ortsteile:
 Schellenberg (Babensham), Ortsteil von Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schellenberg (Bergen), Ortsteil von Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schellenberg (Deggendorf), Ortsteil von Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schellenberg (Heldenstein), Ortsteil von Heldenstein, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schellenberg (Kleinsendelbach), Ortsteil von Kleinsendelbach, Landkreis Forchheim, Bayern
 Schellenberg (Maitenbeth), Ortsteil von Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schellenberg (Ottobeuren), Ortsteil von Ottobeuren, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Schellenberg (Untrasried), Ortsteil von Untrasried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schellenberg (Vilsheim), Ortsteil von Vilsheim, Landkreis Landshut, Bayern
 Schellenberg (Leubsdorf) (früher Dorf Schellenberg), Ortsteil von Leubsdorf, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Schellenberg, Ortsteil von Hellenhahn-Schellenberg, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

historisch für Orte:
 Augustusburg, Stadt in Sachsen (bis 1899)
 Bad Pyrmont, Stadt im Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Marktschellenberg, Gemeinde im Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Șelimbăr, Stadt im Kreis Sibiu, Rumänien (früher Siebenbürgen, Ungarn)

Territorien und Herrschaften, Bauten:
 Herrschaft Schellenberg, historisches Territorium im Fürstentum Liechtenstein
 Jagdhaus Schellenberg, in Essen-Heisingen, Nordrhein-Westfalen

Berge:
 Schellenberg (Kitzbüheler Alpen), 2048 m, beim Pass Thurn an der Grenze Salzburg–Tirol
 Schellenberg, 822 m, bei Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schellenberg, anderer Name für den Eschnerberg, 698 m, im Alpenrheintal, größter Teil im Fürstentum Liechtenstein
 Schellenberg, deutscher Name des Mezný vrch, 606 m, bei Libá im Fichtelgebirge
 Schellenberg (Hahnenkamm), 569 m, bei Treuchtlingen im Hahnenkamm
 Schellenberg (Taunus), 554 m, bei Schmitten im Taunus
 Schellenberg, 549 m, südlich der Donau, bei Simbach am Inn, Niederbayern
 Schellenberg, 516 m, in Augustusburg, Sachsen, siehe Jagdschloss Augustusburg
 Schellenberg (Kinding), 494 m, mit Schellenbergtunnel, bei Kinding, Landkreis Roth, Bayern
 Schellenberg, etwa 490 m, bei Donauwörth, Bayern, siehe Schlacht am Schellenberg
 Schellenberg, 325 m, bei Stappenbach, Landkreis Bamberg, Bayern, siehe Abschnittsbefestigung Schellenberg

Siehe auch:
 Burg Schellenberg
 Haus Schellenberg
 Schellenberger Forst
 Schellenberger
 Schellberg
 Schellenburg
 Schnellenberg
 Turmhügel Schelenberg
 Schallenberg